Зірочка, або астериск () — друкарський знак у вигляді невеликої, зазвичай п'яти- або шестикутної зірочки (*), розташованої в рядку або піднятою над рядком.
 Зірочка — деталь ланцюгової передачі або іншого механізму у вигляді профільованого колеса із зубами, які входять у зачеплення з ланцюгом, гусеницею або з іншими об'єктом, що охоплює її по периметру.
 Зірочка — особливий вид переплетення лозин або стрічки, прикріплення один до одного обручів виробу, ручок кошиків до обручів і подібних деталей
 Астериск (мовознавство) — зірочка, спеціальний знак на початку кожної окремо вживаної гіпотетичної одиниці (наприклад, будь-який звук чи праформа праслов'янської, праіндоєвропейської чи іншої прамови).
 Зірочка — маневр у шаховій композиції, коли король або ферзь, або слон роблять по черзі ходи в усі чотири сторони по діагоналі на одне поле, створюючи чотири варіанти гри, при цьому, якщо взяти усі разом чотири ходи фігури, утворюється чотирикутна зірка.

Ім'я 
 Зірочка () — собака-космонавт, виведена на орбіту 25 березня 1961 року.
Вигадані персонажі
 Зірочка — епізодичний персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко в Сонячному місті».
 Професор Зірочка — персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко на Місяці».
 Зірочка — персонаж мультфільму «Незнайко на Місяці».

Див. також 
 Зірочки (Gagea) — рід рослин родини Лілійні
 Зірка (значення)